Trente-et-Un-Mai ou XXXI-Mai ou 31-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

 31 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les principaux événements concernés sont :

En France,

 le  : Première des deux journées d'émeute ayant entraîné la chute des Girondins.

Voir aussi les éventuels odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 31 de Mayo » ou « Treintaiuno de Mayo »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 31 de Mayo, à , dans l'État de Durango.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Odonymes en français dont le quantième est en lettres

Odonymes français dont le quantième est en chiffres

Odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
31